Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Molenda – polski wojskowy
 Danuta Molenda – polska historyk i archeolog
 Jan Molenda – polski historyk
 Jarosław Molenda – polski pisarz, publicysta i podróżnik
 Jolanta Molenda – polska siatkarka
 Julian Molenda – polski inżynier budowlany i polityk
 Leszek Molenda – polski siatkarz, olimpijczyk
 Marian Molenda – polski rzeźbiarz
 Piotr Molenda – polski tenisista stołowy, olimpijczyk
 Szymon Molenda – polski poeta, krytyk literacki, publicysta, regionalista
 Tadeusz Molenda (1911–1975) – polski leśnik, profesor WSR w Poznaniu
 Tadeusz Molenda (1921–1944) – polski żołnierz, powstaniec warszawski
Inne:
 Molenda – skała we wsi Suliszowice na Wyżynie Częstochowskiej